Калачи — село в Карасукском районе Новосибирской области. Входит в состав Октябрьского сельсовета.

География 
Площадь села — 80 гектаров

Население

История 
Основано в 1907 году. В 1928 г. посёлок Калач состоял из 85 хозяйств, основное население — украинцы. В составе Рассказовского сельсовета Черно-Курьинского района Славгородского округа Сибирского края.

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения, 1 образовательное учреждение.

Примечания 

Населённые пункты Карасукского района